Asherton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Asherton (Pennsylvania)
 Asherton (Texas)